Cerconeotes är ett släkte av kräftdjur. Cerconeotes ingår i familjen Leptastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Cerconeotes